Jonathan Racine, född 28 maj 1993, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL–organisationen Florida Panthers och spelar för San Antonio Rampage i AHL. Han har tidigare spelat på lägre nivå för Cataractes de Shawinigan och Moncton Wildcats i LHJMQ.

Racine draftades i tredje rundan i 2011 års draft av Florida Panthers som 87:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jonathan Racine, Panthers – Stats – NHL.com
Jonathan Racine NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Jonathan Racine hockey statistics and profile at hockeydb.com
Jonathan Racine – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Florida Panthers
Spelare i Cataractes de Shawinigan
Spelare i Moncton Wildcats
Spelare i San Antonio Rampage
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Montréal
Födda 1993
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i Portland Pirates
Spelare i St. John's Icecaps
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Manchester Monarchs (2015–2019)
Spelare i Belleville Senators
Spelare i Brampton Beast
Spelare i Maine Mariners (2018–)
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Tappara
Spelare valda av Florida Panthers i NHL Entry Draft
Spelare i Vikings de Saint-Eustache